Альбе́р-Эрне́ст Каррье́-Беллёз (; 12 июня 1824 — 4 июня 1887) — французский скульптор, ученик Давида Анжерского. Офицер ордена Почётного легиона. Учитель Огюста Родена, с которым позднее поссорился.

Биография 
Отец Луи-Робера (1848—1913), живописца, скульптора и керамиста и Пьера Каррье-Беллёз (1851—1932), художника.

Творчество 
В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона о произведениях Каррье-Беллёза утверждалось, что формы его фигур нередко чересчур роскошны и лишены настоящей жизни, но композиция красива, кокетливо-мила и в передаче движений живописна. Одна из самых слабых его работ — «Ангелика, прикованная к скале» (из «Неистового Роланда» Ариосто, 1866). Статуя Богородицы с Младенцем, исполненная им для парижской церкви Сен-Венсан-де-Поль в 1867 году, грешит театральностью. Его «Покинутая Психея» прелестна, несмотря на свою жеманность, а «Дремлющая Геба, осененная орлом Зевса», лучшая из всех его вещей (находится в музее Орсе), может быть названа даже шедевром в своём роде. Замечательны также его кариатиды на фасаде здания Парижского коммерческого суда, терракотовая группа «Поцелуй», несколько скульптур в церкви Сент-Огюстен и гипсовая статуя Мольера. Им вылеплено много схожих и выразительных портретных бюстов, в том числе Делакруа, Тьера, Ренана.

В 1849—1855 годах Каррье-Беллёз работал в Англии, в Стаффордшире, на фабрике Томаса Минтона в качестве скульптора-модельера, создавая модели для фигурок из «париана» — неглазурованного фарфора в подражание античной скульптуре. В 1875—1887 годах был художественным директором и руководителем модельной мастерской Севрской фарфоровой мануфактуры.

Каррье-Белёз и Роден 

С 1864 по 1870 год молодой Роден работал в мастерской Каррье-Беллёза. С началом франко-прусской войны Роден был призван в действующую армию, но вскоре комиссован из-за плохого зрения. Каррье-Беллёз, который переехал в Бельгию и получил крупный заказ на оформление здания брюссельской Биржи, предложил Родену работу, и тот тоже переехал в Брюссель.

В Брюсселе Роден создал несколько скульптур для частных домов, для здания биржи и боковые фигуры для памятника бургомистру  в Антверпене. После рабочего дня Роден изготавливал для Каррье-Беллёза статуэтки, которые тот под своим именем отливал в бронзе и выставлял на продажу. Однажды Роден подписал одну статуэтку собственным именем и предложил посреднику в обход Каррье-Беллёза. Когда об этом узнал Каррье-Беллёз, он сразу уволил Родена. По окончании франко-прусской войны Каррье-Беллёз вернулся во Францию, и его незаконченную работу по контракту принял скульптор , который нанял Родена своим помощником.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 

Персоналии по алфавиту
Скульпторы Франции XIX века
Скульпторы по алфавиту